Världsmästerskapen i judo 2021 arrangerades i Budapest i Ungern mellan den 6 och 12 juni 2021.

Ursprungligen hade Wien utsetts till värdstad på International Judo Federations möte under VM 2018, men det österrikiska judoförbundet drog sig ur efter att Heinz-Christian Strache, som garanterat mästerskapets finansiella stöd, avgått på grund av sin roll i Ibizaskandalen. Uzbekiska Tasjkent utsågs till ny värd i januari 2020, men i januari 2021 tillkännagjordes att Budapest utsetts till värdstad istället. Det var andra gången mästerskapen hölls i Budapest.

Det tävlades i fjorton viktklasser, sju för damer och sju för herrar, och det hölls även en mixad lagtävling. Japan blev den framgångsrikaste nationen i mästerskapen med 12 medaljer varav sex guld.

Medaljörer

Damer

Herrar

Mixat

Medaljtabell

Källor
 World Judo Championships 2021. Ippon.com. Läst 25 juni 2021.
 World Senior Championships 2021 - Results. International Judo Federation. Läst 25 juni 2021.

Noter 

2021 i Ungern
Judotävlingar
Internationella sportevenemang i Ungern
Sportåret 2021
Sportevenemang i Budapest